Arslanov (en russe : Арсланов) est un patronyme dérivé du prénom Arslan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1997), footballeur russe ;
  (né en 1990), footballeur russe ;
 Ildar Arslanov (né en 1994), coureur cycliste russe ;
 Timur Arslanov (né en 1991), escrimeur russe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri